Les Parisiennes est un livre d'Octave Uzanne publié en 1894 ;
Les Parisiennes est une série de dessins humoristiques de Kiraz ;
Les Parisiennes est un film en 4 sketches de Marc Allégret, Claude Barma, Michel Boisrond et Jacques Poitrenaud, sorti en 1962 ;
Les Parisiennes est un film pornographique de Yannick Perrin, sorti en 2003 ;
Les Parisiennes est un film documentaire de Laurent Fléchaire.

Groupe 
Les Parisiennes est un groupe de musique des années 1960.

Voir aussi 
  ;
 .